Cis (muziek), een muzieknoot
 C Sharp, een programmeertaal